En droit, un mandataire est une personne qui reçoit, d'un mandant, le mandat de faire un ou des actes juridiques en son nom et pour son compte.
 Spécifiquement, un mandataire social est une personne physique mandatée par une personne morale (société, entreprise, association…) pour la représenter vis-à-vis de tiers.
 tel le mandataire judiciaire désigné par un tribunal pour représenter les créanciers d'une société mise en faillite.
 En informatique, un serveur mandataire est un serveur qui a pour fonction de relayer différentes requêtes.
 En automobile, un mandataire automobile est un intermédiaire qui agit pour le compte de particuliers, auprès de concessionnaires-distributeurs.